Il doppio del Grand Prix de Tennis de Lyon 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Grosjean e Jo-Wilfried Tsonga erano i detentori del titolo, 
ma sono stati costretti al ritiro a causa dell'infortunio di Grosjean, prima dell'incontro dei quarti contro Michaël Llodra e Andy Ram.

Michaël Llodra e Andy Ram hanno battuto in finale 6–3, 5–7, 10–8, Stephen Huss e Ross Hutchins.

Teste di serie

  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (semifinali)
  Michaël Llodra /  Andy Ram (campioni)

  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (quarti)
  Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2008
ATP Tour 2008